Пётр Васильевич Есин (род. 10 июля 1925 году, в селе Староуколово, Белгородская область - умер 24 апреля 1998 году) — тракторист-машинист совхоза «Быковский» Алексеевского района Белгородской области. Герой Социалистического Труда (10.02.1975).

Биография 
В 1925 году в селе Староуколово Белгородской области родился Пётр Есин.

Участник Великой Отечественной войны. С марта 1943 году в Красной Армии. В 1944 году связист 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии 57-й Армии 2-го Украинского фронта. 6 марта 1944 года получил тяжёлое ранение, прошёл лечение в госпитале, был демобилизован как инвалид 2-й группы. 

Вернувшись с фронта, с августа 1944 года начал трудиться в колхозе имени XVII партсъезда Уколковского района. После перешёл работать трактористом-машинистом в совхоз "Быковский" Алексеевского района. Достиг высоких производственных показателей. 

Указом от 10 февраля 1975 года за высокие показатели в труде был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

С 1985 года на пенсии. Жил в селе Новоуколово Красненского района Белгородской области. Умер 24 апреля 1998 года.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые и боевые успехи:
 Герой Социалистического Труда (10.02.1975);
 Орден Ленина (10.02.1975);
 Орден Красной Звезды (06.08.1946);
 Орден Отечественной войны I степени - (11.03.1985).

Источники

Ссылки